Marisha Pessl (26 de outubro de 1977) é uma escritora norte-americana mais conhecida por seu livro Tópicos Especiais em Física das Calamidades.

Pessl nasceu em Clarkston, Michigan. Seu pai, Klaus, um engenheiro austríaco da General Motors, e Anne, dona de casa americana, divorciaram-se quando ela tinha três anos. Mudou-se com a mãe e irmã para Asheville, Carolina do Norte. Pessl teve uma educação de bastante estímulo intelectual. Sua mãe a matriculou em aulas de equitação, pintura, jazz e Francês. Marisha formou-se em 1995 na escola privada Asheville School. Fez aulas na Northwestern University por dois anos antes de se transferir para o Bernard College, onde graduou-se Phi Beta Kappa com grau em Literatura Inglesa.

Após a graduação, ela trabalhou como consultora financeira em PricewaterhouseCoopers, escrevendo em seu tempo livre. Após dois anos frustrados de tentativa em romances, Pessl começou a escrever um terceiro em 2001 sobre o relacionamento entre uma filha e seu controlador e carismático pai. Pessl terminou o romance intitulado Tópicos Especiais em Física das Calamidades, em 2004, sendo publicado em 2006 com ótimas qualificações. Seu livro tornou-se um dos best-sellers do The New York Times e foi publicado em 3 línguas.

O segundo romance de Pessl, Night Film, um "thriller literário psicológico [...] sobre um cinegrafista nova-iorquino que investiga um aparente suicídio", será publicado no outono de 2010.

Obras 
 Special Topics in Calamity Physics (2006)
 Night Film (2013)
 Neverworld Wake (2018)

Mulheres romancistas dos Estados Unidos